Kind vermist (televisiespel), Nederlands televisiespel uit 1964 geschreven door Hans Keuls 
 116000, telefoonnummer dat in een deel van Europese Unie beschikbaar is voor het melden van vermissing van kinderen